Okręty US Navy o nazwie USS "Beacon":
 Pierwszy USS Beacon (PG-88) był korwetą typu Flower. Służył w Royal Navy jako HMS "Dittany" (K279)
 Drugi  był kanonierką typu Asheville. W służbie w wojnie wietnamskiej.

Beacon